Municipio de Blue Ridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue Ridge (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Blue Ridge (condado de Henderson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Henderson.
 Municipio de Blue Ridge (condado de Watauga, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Watauga.
 Municipio de Blue Ridge (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Blue Ridge (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Piatt.